Algona, város Kossuth megyében, Iowa államban, az USA-ban
Algona, város King megyében, Washington államban, az USA-ban
Algona College, egy régi intézmény Iowa államban (1869–1875)
Algona Road, út Tasmániában, Ausztráliában